(qui signifie « visage cornu de Sierra ») est un dinosaure du genre des cératopsien Chasmosaurinae de la formation de Hall Lake du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, datant du Crétacé supérieur. Le genre contient une seule espèce, , connue grâce à un squelette partiel découvert en 1997.

Découverte 
En 1997, le géologue Gregory H. Mack a découvert les fossiles d'un grand dinosaure à cornes sur le ranch Armendaris de Ted Turner, fondateur de CNN, près de Truth or Consequences dans le comté de Sierra, au Nouveau-Mexique. Ils avaient été exposés en surface par l'érosion. Une équipe du Musée d'histoire naturelle du Nouveau-Mexique a par la suite découvert d'autres ossements avec la coopération du directeur du ranch, Tom Wadell. En 1998, la découverte a été rapportée dans la littérature scientifique et désignée Torosaurus latus. D'autres fossiles ont été collectés en 2014, 2015 et 2016. Ils ont d'abord été préparés par des bénévoles et plus tard par Sebastian Dalman.

En 2021, l'espèce type Sierraceratops turneri a été nommée et décrite par Sebastian G. Dalman, Spencer G. Lucas, Steven E. Jasinski et Nicholas R. Longrich ; la version finale de l'article a été publiée en 2022. Le nom générique combine une référence au comté de Sierra avec le grec keras, « corne » et ops, « visage », un suffixe courant dans les noms de cératopsiens. Le nom spécifique honore Turner.

L'holotype, NMMNH P-76870, a été trouvé dans une couche de la Formation de Hall Lake, datant du Campanien-Maastrichtien, vieux d'environ soixante-douze millions d'années. Il se compose d'un squelette partiel avec crâne. Il conserve un prémaxillaire gauche, un os jugal avec épijugal, un noyau de corne postorbitaire droit, un carré, un quadratojugal, la barre interpariétale, un squamosal, un ptérygoïde, un dentaire arrière gauche, deux vertèbres cervicales, deux vertèbres dorsales, des vertèbres sacrées, deux côtes, une omoplate reliée à une coracoïde, un cubitus, une griffe de main et un ilium. Environ 16 % du squelette a été préservé. Il était désarticulé mais les différents éléments se retrouvaient étroitement associés dans une position naturelle. Les fossiles font partie de la collection du Musée d'histoire naturelle et des sciences du Nouveau-Mexique (MHNS).

Description 

Sierraceratops était un dinosaure à cornes de taille moyenne. Le crâne mesurait un peu moins de  de long et l'animal mesurait environ  de longueur. Comparé aux autres Chasmosaurinae, il possède des cornes frontales relativement courtes mais massives et robustes et une longue corne sur le jugal. La collerette était relativement longue et avait de grands trous, les fenêtres pariétales, séparés par une barre médiane de forme ovale.

Classification 
À l'origine, Sierraceratops était rattaché au genre Torosaurus, basé en partie sur l'hypothèse que les fossiles dataient du Maastrichtien supérieur. Une étude plus approfondie a révélé plus tard que l'animal était distinct du Torosaurus ; Torosaurus a une barre médiane plate du pariétal, tandis que celle de Sierraceratops est ovale. De plus, les dates radiométriques suggèrent que l'animal est significativement plus ancien que Torosaurus, datant du Campanien supérieur ou du Maastrichtien précoce, plutôt que du Maastrichtien supérieur.

L'analyse phylogénétique par Dalman  a permis d'identifier Sierraceratops en tant qu'espèce sœur de Bravoceratops et Coahuilaceratops, faisant partie d'un groupe endémique du sud-ouest des États-Unis et du Mexique. Cela prouve en outre qu'il y avait un niveau élevé d'endémisme dans le sud de Laramidia au cours du Crétacé le plus récent.

Cladogramme Ceratopsidae

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 
Ornithischia
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie aux États-Unis